Salon bleu peut faire référence à :

Salon Bleu, salle à manger des dignitaires de la Cour de Belgique

Salon bleu au parlement du Québec

Salon Bleu du Palais de l'Élysée